Miejscowości w USA:
 Lenoir – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
Gminy w USA:
 Lenoir (ang. Lenoir Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Caldwell
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Lenoir (ang. Lenoir County) – w stanie Karolina Północna